

Pessoas
Robert Cray
Seymour Cray
Irmãos Cray

Outros
Cray T3E
Cray Research
Prêmio Seymour Cray

Desambiguação